Camila (mitologia) — rainha dos volscos na Eneida de Virgílio
Camila (filme) — filme argentino de 1984 indicado ao Óscar
Camila (telenovela) — telenovela de 1998 estrelada por Bibi Gaytán
Camila (banda) — banda mexicana
Camila (álbum) — álbum de Camila Cabello

Desambiguações de antropônimos